Криштопівська сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Криштопівська сільська рада — Харківська область, Близнюківський район
 Криштопівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Криштопівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район